В этой статье перечисляются основные события из истории общественного транспорта (прежде всего трамваев, троллейбусов и автобусов) в 1999 году. Информация об истории метрополитенов и железнодорожного транспорта находится в отдельных статьях.

События 
 США — открылась система легкорельсового транспорта TRAX в городе Солт-Лейк-Сити.
Болгария — 11 января прекращено троллейбусное движение в городе Казанлык.
Польша — 17 сентября прекращено троллейбусное движение в городе Слупск.
Франция — 24 июня прекращено троллейбусное движение в городе Гренобль.
Казахстан — 29 апреля закрыт троллейбус в Атырау.
Китай — 25 октября прекращено троллейбусное движение в городе Аншань.
Китай — 20 июня прекращено троллейбусное движение в городе Шэньян.
Бразилия — 2 июля прекращено троллейбусное движение в городе Рибейран-Прету.
Румыния — прекращено троллейбусное движение в городе Брэила.
Узбекистан — в сентябре закрыт троллейбус в Фергане.

Примечания 

Транспорт в 1999 году
Годы в истории общественного транспорта